Grégoire Wincqz est un patronyme qui fut porté par trois personnes de la Famille Wincqz.

 Grégoire Wincqz (1708-1794) - Grégoire Wincqz né le  à Feluy et décédé à Soignies le . Maître de carrière
 Grégoire Wincqz (1783-1852) - Grégoire Jean François Joseph Wincqz, petit-fils du précédent, né le  à Soignies et décédé le . Maître de Carrière.
 Grégoire Wincqz (1847-1915) - Grégoire Arnould Bernardin Joseph Antoine Wincqz, petit-fils du précédent, né le  à Soignies et décédé le . Maître de carrière, Bourgmestre de Soignies, Député.

Soignies